RadASM — бесплатная среда разработки программного обеспечения для ОС Windows и не только, изначально предназначенная для написания программ на языке ассемблера.

Имеет гибкую систему файлов настроек, благодаря чему может быть использована как среда разработки программного обеспечения на высокоуровневых языках,
а также документов, основанных на языках разметки.

Создана программистом Ketil Olsen (KetilO).

Возможности 
 Подсветка синтаксиса
 Хорошая интеграция справочной системы
 Проекты (собственный .rap формат)
 Редактор ресурсов
 Поддержка команд Make
 Окно вывода
 Поддержка отладки программ
 Полная настройка IDE
 Макросы, шаблоны, поддержка сниппетов и текстовых ссылок
 Поддержка плагинов
 Примеры использования
 Есть возможность настроить под другие языки программирования

Поддерживаемые ассемблеры и компиляторы  
 MASM
 FASM
 NASM
 TASM
 GoAsm
 FreeBASIC (GAS)

Тестируется
 MCS-51
 AVR

Альтернативные IDE для ассемблера 
 Fresh
 AsmEdit
 WinAsm Studio
 EasyCode
 SASM

Примечания

Ссылки 
 Главная страница RadASM (новая) 
 Форум поддержки RadASM 
 Рабочее зеркало
 Аддоны для AVR и MCS-51 
 Свежее зеркало

Ассемблер